Криворудська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Криворудська сільська рада — Хмельницька область, Красилівський район